Список світових рейтингів IIHF з моменту його створення в 2003 році. Світовий рейтинг IIHF є рейтингом національних хокейних команд країн-членів Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Рейтингова система у сучасному вигляді була прийнята на конгресі ІІХФ у вересні 2003 року.

Система була схвалена на конгресі IIHF у вересні 2003 року. За словами президента IIHF Рене Фазеля, система була розроблена таким чином, щоб бути простою для розуміння та «відображати здобутки усіх національних програм хокею та їх прихильність до міжнародного хокею».

Чоловіки

2003–2010

2011–2018

Жінки

2003–2010

2011–2018

Примітки

Посилання 
 Рейтинг  на офіційному сайті ІІХФ. 

Міжнародна федерація хокею із шайбою